Чжа́о Цзыцюа́нь (; род. 27 декабря 1997, Харбин, КНР) — китайская фигуристка, выступающая в одиночном катании. Чемпионка Китая (2016, 2017), участница чемпионата мира (2016).

Карьера 
Чжао Цзыцюань родилась 27 декабря 1997 года в Харбине. Заниматься фигурным катанием начала в 2002 году, проходила подготовку в Харбинском центре зимних видов спорта.

В сезоне 2011/2012 дебютировала на этапах Гран-при среди юниоров, показав шестой результат на турнире в Италии. В том же сезоне приняла участие в юниорском чемпионате мира. В сентябре 2012 года остановилась в шаге от пьедестала на юниорском этапе Гран-при, уступив в том числе россиянке Елене Радионовой. Цзыцюань завоевала «серебро» международного турнира Volvo Open Cup, который прошёл в январе 2013 года в Риге. В конце сезона 2014/2015 в составе сборной Китая заняла пятое место на командном чемпионате мира.

Три раза выступала на «домашнем» этапе Гран-при Cup of China (2015, 2016, 2017), неизменно занимая одиннадцатое место. Также три раза участвовала в соревнованиях в рамках зимней Универсиады. Лучшим результатом стало восьмое место в Алма-Ате. На Универсиаде в Красноярске по итогам короткой программы квалифицировалась в произвольную, но досрочно завершила выступления на турнире.

Спортивные достижения

Примечания

Ссылки 
 

Фигуристы Китая
Чемпионы Китая по фигурному катанию